Wolf Creek – città dell'Oregon, Stati Uniti d'America
Wolf Creek – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dello Utah, nella contea di Weber
Wolf Creek – film del 2005 diretto da Greg McLean
Wolf Creek 2 – film del 2013 diretto da Greg McLean
Wolf Creek – miniserie televisiva australiana del 2016
Cratere di Wolfe Creek – Cratere di origine meteoritica australiano